1864 — одна́ ты́сяча восемьсо́т шестьдеся́т четы́ре — может означать:

 1864 — натуральное число между 1863 и 1865.
 1864 год — високосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1864 (другое обозначение — ESO 56-SC79) — рассеянное скопление в созвездии Золотая Рыба.

В литературе 
 1864 год в литературе

В искусстве 
 1864 год в театре

В музыке 
 1864 год в музыке

В науке 
 1864 год в науке